

Рокевей — місто, штат Нью-Джерсі
 Рокевей Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі